Северное (также Мангут, ) — село в Лаганском районе Калмыкии, административный центр Северного сельского муниципального образования. Юго-западный пригород Лагани.

Население —  чел. ().

Название 
Первоначально село называлось Мангут (). Переводится с калмыцкого языка как татарин; татарский.

История 
Дата основания населённого пункта не установлена. Село входило в состав Лаганской, а с 1919 года Яндыковской волости Астраханского уезда Астраханской губернии. С 1925 года — в составе Бирючекосинского района. В 1927 году передан Калмыцкой автономной области. Задержка была связана с тем, что руководство Астраханской губернии настаивала на сохранении в своём составе Лагани и сёл Лаганской округи.

С 1927 года село входило в состав Северного аймака Эркетеновского улуса (с 1929 года — Северный сельсовет). Исполком Северного сельсовета находился в 10-15 км от села Мангут в селе Боро. Сельсовет получил название в связи нахождением на севере Эркетеновского улуса. С 1930 года в составе Приморского улуса, с 1935 года — Лаганского улуса, с 1938 года — Улан-Хольского улуса.

28 декабря 1943 года были депортированы калмыки. Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР», как и другие населённые пункты Улан-Хольского улуса Калмыкии посёлок был включён в состав Каспийского района Астраханской области. В 1944 году образован колхоз «Красный Моряк».

В 1956 году в село начали возвращаться калмыки. В 1957 году на основании Указа Президиума ВС СССР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР» посёлок был возвращён в состав Калмыкии.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в пределах Прикаспийской низменности, на берегах ерика Мангут, в 8 км от Каспийского моря. Средняя высота — 25 м ниже уровня мирового океана. Рельеф местности слабоволнистый. Характерной особенностью рельефа является наличие вытянутых в субширотном направлении так называемых бугров Бэра.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 300 км, до районного центра города Лагань (до центра города) — 5 км.

Согласно классификации климатов Кёппена тип климата семиаридный (индекс BSk). Среднегодовая температура воздуха — 10,6 °C, количество осадков — 238 мм. В окрестностях села распространены бурые пустынно-степные солонцеватые почвы в комплексе с солонцами.

Население 

Этнический состав

Инфраструктура 
В Северном имеется библиотека, дом культуры. Среднее образование жители села получают в Северной средней общеобразовательной школе, дошкольное — в детском саду. Медицинское обслуживание жителей обеспечивает фельдшерско-акушерский пункт и Лаганская центральная районная больница.

Село электрифицировано и газифицировано.

Примечания 

Населённые пункты Лаганского района
Переименованные населённые пункты России